Niğde (stad), een stad in Turkije
 Niğde (district), het district waarin deze stad ligt
 Niğde (provincie), de provincie waarbinnen deze stad ligt